Nehemia steht für:

 Buch Nehemia, Buch im jüdischen Tanach und im christlichen Alten Testament der Bibel
 Nehemia (5. Jh. v. Chr.), Hauptperson des Buchs und Statthalter von Juda
 Rab Nehemia (um 2. Jh.), jüdischer Gelehrter, siehe Nechemja (Tannait)
 Nehemia ben Huschiel (6./7. Jh.), jüdisches Oberhaupt von Jerusalem (614)

Siehe auch:
 Nehemiah